Bağcı oder Bagci ist der Familienname folgender Personen:

 Cem Bagci (* 1975), deutsch-türkischer Trainer 
 Mehmet Bağcı, türkisch-nationalistischer Aktivist; Präsident der rockerähnlichen Vereinigung „Osmanen Germania“ 
 Menderes Bağcı (Menderes; * 1984), deutscher Unterhaltungskünstler
 Tarkan Bagci (* 1995), deutscher Comedyautor und Journalist